Griensteidl steht für:

 Café Griensteidl, ein Café in Wien
 Griensteidl (Unternehmen), ein Busunternehmen aus Gröbenzell